Eyle steht für:

 Eyle, eine Ethnie in Somalia

Eyle ist der Familienname folgender Personen:

 Marisa van Eyle (* 1964), niederländische Schauspielerin
 Petrona Eyle (1866–1945), argentinische Ärztin
 Edgar Eyle (1868–1946), Komponist, siehe Wilhelm Eyles Leipziger Sänger
 Wilhelm Eyle (1840–1904), Tenor und Komponist, siehe Wilhelm Eyles Leipziger Sänger

Siehe auch:
 Eyles